Михаи́л Шемя́кин:
 
 Шемякин, Михаил Петрович (1908—1977) — гвардии полковник, командир 8-й мотострелковой Бобруйской Краснознаменной ордена Суворова и Кутузова бригады.
 Шемякин, Михаил Фёдорович (1875—1944) — российский и советский художник.